Quatre comtés des États-Unis portent le nom de comté de Smith () :
 le comté de Smith, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté de Smith, situé dans l'État du Mississippi ;
 le comté de Smith, situé dans l'État du Tennessee ;
 le comté de Smith, situé dans l'État du Texas.